

Télévision 
 Algérie TV1 (en arabe : الجزائرية الأولى), anciennement Télévision Algérienne (en arabe : التلفزيون الجزائري) 
 Belgique : Pour BRTN-TV1, voir Één
 Bosnie-Herzégovine : TV1, voir  :en:O Kanal
 Etats-Unis : TV One
 Finlande Yle TV1 : Première chaîne de télévision publique finlandaise.
 Malaisie : TV1

Divers 
 (14162) 1998 TV1 :un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes  découvert en 1998. (14162)